

Geografia

Austria 
 Ludersdorf-Wilfersdorf – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Wilfersdorf – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Wilfersdorf – frazione di Tulbing, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Wilfersdorf – ex comune ora frazione di Ludersdorf-Wilfersdorf, comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Pagine correlate 
 Großwilfersdorf – comune austriaco nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)